Sainctelette peut faire référence à :

Toponymie 
 Sainctelette, station inachevée du métro de Bruxelles.

Personnes 
 Charles Sainctelette (1825-1898), ministre des Travaux publics dans le gouvernement  ;
 Henri Sainctelette (1851-1905), fils du précédent, homme politique libéral.